Brush Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brush Peak (Alaska)
 Brush Peak (Kalifornien)
 Brush Peak (Nevada)